L'Épave – film del 1908 diretto da Gérard Bourgeois
 L'Épave – film del 1909 diretto da Louis Feuillade
 L'Épave – film del 1917 diretto da Maurice Mariaud
 L'Épave – film del 1920 diretto da Lucien Lehmann